Johan Hoel (ur. 17 grudnia 1994) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Johan Hoel pojawił się 7 stycznia 2011 roku w Ål, gdzie w zawodach juniorskich zajął 161. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2014 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, zajął trzecie miejsce w biegu łączonym, a razem z kolegami z reprezentacji zdobył złoto w sztafecie. Brał także udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Râșnovie w 2016 roku, gdzie był dziesiąty w biegu na 15 km klasykiem oraz 22. na tym dystansie stylem dowolnym. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 14 marca 2015 roku w Oslo, gdzie nie ukończył biegu na 50 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko rok później, 6 lutego 2016 roku w Oslo, gdzie bieg na dystansie 50 km techniką klasyczną ukończył na osiemnastym miejscu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata 
Hoel nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994